Belzoni – capoluogo della Contea di Humphreys, Mississippi
 Giovanni Battista Belzoni – esploratore ed egittologo italiano
Il grande Belzoni – titolo di un extended play di rock progressivo del gruppo italiano Arti e Mestieri